Die Kerspe ist ein rechtsseitiger Nebenfluss der Wupper bzw. Wipper im Bereich von Kierspe, Halver und Wipperfürth. Nördlich von Wipperfürth-Ohl wird der Fluss zur Kerspetalsperre aufgestaut.

Die Gewässergüte beträgt I–II.

Ein Teil des Bachlaufes liegt im Naturschutzgebiet Unteres Kerspetal.

Einzelnachweise

Weblinks 

Gewässer im Oberbergischen Kreis
Gewässer im Märkischen Kreis